Jaune peut faire référence à :
 Jaune, la couleur;
 Syndicalisme jaune, Briseur de grève;
 Jaune, un album de Jean-Pierre Ferland.
 La Jaune du Sud, une race de bovins du Sud de la Chine.
 Du pastis, sous la forme de « petit jaune ».

Voir aussi